Wałęsa – polskie nazwisko. Według danych Bazy PESEL z dnia 27.01.2022 nazwisko to nosi 972 polskich obywateli.

Osoby o nazwisku Wałęsa 
 Lech Wałęsa (ur. 1943) – przywódca Solidarności, Prezydent RP w latach 1990–1995, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
 Danuta Wałęsa (ur. 1949) – polska działaczka społeczna, pierwsza dama III RP.
 Jarosław Wałęsa (ur. 1976) – poseł na Sejm i poseł do Parlamentu Europejskiego, syn Lecha i Danuty

 Inne
 Wałęsa. Człowiek z nadziei – film biograficzny o Lechu Wałęsie z 2013 w reżyserii Andrzeja Wajdy

Zobacz też

Przypisy